Mokrin je lahko.
 Mokrin, naselje v Srbiji
 Mokrin, priimek